Михаи́л Камы́нин:
 Камынин, Михаил Афанасьевич (1730 — ок. 1813) — калужский губернатор.
 Камынин, Михаил Леонидович (род. 1956) — российский дипломат, посол РФ в Португалии.